Saint-Germain – miasto we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Germain – miasto we Francji, w regionie Franche-Comté
 Saint-Germain – miasto we Francji, w regionie Lotaryngia
 Saint-Germain – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Germain – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Germain-en-Laye – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Hrabia de Saint-Germain

Zobacz też 
 Saint-Germain-des-Prés